A Copa Brasil Central de Rugby 2014, também conhecida como Pequi Nations, é a sexta edição da Copa Brasil Central de Rugby, envolvendo os principais clubes brasileiros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Desde 2011, o campeonato é uma fase preliminar da Copa do Brasil, já que seu campeão se classifica automaticamente para as fases final do campeonato nacional.

Equipes participantes

Grupo Pantanal

Grupo Cerrado

Fórmula de disputa
A competição conta com dois grupos de quatro times cada. As equipes se enfrentam entre si em turno e returno dentro dos grupos. Os terceiros colocados de cada grupo realizam a final da "Taça Bronze", disputando o quinto lugar. Os segundos colocados fazem a final da "Taça Prata", valendo o terceiro lugar. E os vencedores de cada grupo se enfrentam valendo o titulo de campeão da Copa Brasil Central.

Jogos

Grupo Pantanal

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo Cerrado

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Finais

Ver também

 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa Brasil Central de Rugby

2014
Rugby de 2014 no Brasil